Лапонија може бити:

 Лапонија, културна регија
 Лапонија (округ), округ у Финској
 Лапонија (покрајина), покрајина у Шведској